In Germania:
Thierstein – un comune del circondario di Wunsiedel im Fichtelgebirge in Baviera
In Svizzera:
Distretto di Thierstein – un distretto del cantone di Soletta